α-Toxin bezeichnet drei Toxine:
 α-Toxin aus Staphylococcus aureus, siehe α-Hämolysin
 α-Toxin aus Clostridium perfringens, siehe Clostridium perfringens α-Toxin
 α-Toxin aus Pseudomonas aeruginosa, siehe Exotoxin A